PvdA steht für:

 Partij van de Arbeid, eine niederländische sozialdemokratische Partei

PVDA steht für:

 Partij van de Arbeid van België, eine belgische kommunistische Partei, siehe Partij van de Arbeid (Belgien)

Abkürzung